Колонија Кваутемок има више значења:

 Колонија Кваутемок (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Кваутемок, Пунта де Агва (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Кваутемок (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Кваутемок (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Кваутемок (Тлалчапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Кваутемок (Актопан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Кваутемок (Тлавелилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Кваутемок (Аксапуско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Кваутемок (Истлавака), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Кваутемок (Ел Оро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Кваутемок (Сан Антонио ла Исла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Кваутемок (Зинакантепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Кваутемок (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Кваутемок (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Кваутемок (Амакузак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Кваутемок (Коатлан дел Рио), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Кваутемок (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Кваутемок (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Кваутемок (Сан Матео дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Кваутемок (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Кваутемок (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија Кваутемок (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Кваутемок (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Колонија Кваутемок (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Кваутемок (Тепетлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Кваутемок, Санта Катарина (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику